Le district de Fangcheng (防城) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le xian de Fangcheng (南召) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme